Biflustra är ett släkte av mossdjur. Biflustra ingår i familjen Membraniporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Biflustra